Нікосія — столиця Республіки Кіпр, у центральній частині острова Кіпр.
 Нікосія (район) — є одним з шести районів Кіпру.
 Північна Нікосія (тур. Kuzey Lefkoşa) — місто на Кіпрі.